The Traffic Cop – film del 1916 diretto da Howard M. Mitchell
The Traffic Cop – film del 1926 diretto da Harry Garson